Faizi ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Faizi (Dichter) (1547–1595), indopersischer Dichter 
 Abu’l-Qasim Faizi (1906–1980), iranischer Bahai
 Ali Jan Faizi (* 1976), afghanischer Fußballspieler
 Faiz Mohammad Faizi (* 1992), afghanischer Fußballspieler